Violinista, amic de Mn. Pié, el qual participà en diferents concerts a Terrassa els anys 1934, 1940 i 1944, en aquest darrer figura enmig dels compositors de terrassencs de sardanes d'aquella època.

Obres 
 Rosari per a 1 v i Ac

Referències 

Violinistes catalans